Goldenbaum ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Goldenbaum (1898–1990), deutscher Politiker (DDR) 
 Jean Goldenbaum (* 1982), deutschbrasilianischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Klaus Goldenbaum (* 1928), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Martin Goldenbaum (* 1978), deutscher Musiker, Sänger und Liedermacher
 Ursula Goldenbaum (* 1952), deutsche Philosophin

Goldenbaum steht für

 einen Ortsteil der Gemeinde Carpin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern